Влади́мир Эми́льевич Горево́й (28 декабря 1944, Москва — 3 июня 2019, Санкт-Петербург) — советский и российский скульптор, заслуженный художник РСФСР (1983), академик РАХ (2002). Лауреат Государственной премии РСФСР в области архитектуры (1978).

Биография 
Родился в Москве. В 1970 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (ныне — Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина), а также мастерскую скульптуры профессора М. К. Аникушина.

Автор более ста работ. Преподавал в Академии художеств имени Ильи Репина.

Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Работы 

 комплекс «Партизанская слава» в Луге (1980)
 памятник Ф. Э. Дзержинскому в Ленинграде (1981)
 памятники Екатерине II в Новоржеве и Пушкине
 памятник Павлу I во дворе Михайловского замка в Петербурге
 памятник Августину де Бетанкуру в Петербурге
 памятник Петру I в Приозерске (1978)
 памятник адмиралу Ушакову в Кронштадте
 памятник Н. А. Островскому в Сочи
 памятник императрице Марии Александровне в Сан-Ремо, Италия (2010)
 памятник П. И. Чайковскому в Италии
 памятник-бюст И. К. Айвазовскому в Кронштадте (2012)

Награды 
 Государственная премия РСФСР в области архитектуры (1978) — за архитектурно-скульптурный комплекс «Партизанская слава» близ города Луги (совместно с С. Кубасовым, В. Бажиновым, В. Неймарком);
 премия Ленинского комсомола (1980) — за создание образа писателя Н. А. Островского в монументальной скульптуре;
 золотая медаль Академии художеств СССР (1981) — за памятник Ф. Э. Дзержинскому в Ленинграде (совместно с С. Кубасовым, архитектором В. Бухаевым);
 заслуженный художник РСФСР (1983);
 орден Почёта (16 июля 2012) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и изобразительного искусства, многолетнюю творческую деятельность.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Скульпторы-монументалисты СССР
Художники-соцреалисты СССР
Авторы памятников и мемориалов
Похороненные на Смоленском православном кладбище